X-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Куала-Лумпур с 14 по 26 июня 1993 года. В соревновании участвовало 19 команд.

Команды

Казахстан 
 Евгений Владимиров
 Серикбай Темирбаев
 Яков Нестеров
 Владислав Ткачёв
 Владимир Середенко
 Болат Асанов

Узбекистан 
 Александр Ненашев
 Сергей Загребельный
 Тахир Вахидов
 Саидали Юлдашев
 Сергей Надырханов
 Дмитрий Каюмов

Филиппины 
 Эугенио Торре
 Рохелио Антонио
 Рохелио Барсенилья
 Рико Маскаринас
 Рубен Родригес
 Энрико Севильяно

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1993 год в шахматах